

Geografia 
Messico
 Yaxley – villaggio del Quintana Roo
Regno Unito
 Yaxley – villaggio del Suffolk, in Inghilterra
 Yaxley – villaggio e parrocchia civile del Cambridgeshire, in Inghilterra

Personaggi immaginari 
 Yaxley – personaggio dei romanzi di Harry Potter